Il doppio del torneo di tennis Darmstadt Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julia Kimmelmann e Antonia Lottner che hanno battuto in finale Martina Borecká e Petra Krejsová 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Lenka Wienerová /  Maryna Zanevs'ka (quarti di finale)
 Cristina Dinu /  Danka Kovinić (quarti di finale)

 Natela Dzalamidze /  Anna Zaja (semifinali)
 Iryna Bremond /  Laura Siegemund (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Darmstadt Tennis International 2012